Эмас:

 Эмас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Эмас — национальный парк Бразилии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.